Guerra de Somalia puede referirse a:
Cualquiera de las guerras que han tenido lugar en Somalia
Los distintos enfrentamientos militares durante la colonización de la Somalia italiana (1889-1960)
Los distintos enfrentamientos militares durante la colonización de la Somalia francesa (1896-1967)
Guerra del Ogadén, entre Etiopía y Somalia (1977-1978)
Guerra civil de Somalia, desde 1991
Operación Libertad Duradera (Cuerno de África), desde 2002
Guerra en Somalia (2006-2009)